Wittenberg (altertümlich teils auch Wittemberg) steht für:

geografische Objekte:

in Deutschland:

Orte
 Lutherstadt Wittenberg, Kreisstadt im Bundesland Sachsen-Anhalt
 Wittenberg (Neukirch), Weiler der baden-württembergischen Gemeinde Neukirch (bei Tettnang) im Bodenseekreis
 Ortsteil der Gemeinde Martensrade, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wittenberg (Wesel), Ortsteil der Stadt Wesel in Nordrhein-Westfalen
 Wittenberg (Friedberg), Einöde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Wittenberg (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
Weiteres
 Wittenberg (Göttinger Wald), Berg bei Göttingen, Niedersachsen
 Landkreis Wittenberg mit der Kreisstadt Lutherstadt Wittenberg
 Wittenberg (Lüneburger Heide) (93 m), Berg der Lüneburger Heide östlich Bokels

in Polen:
 Wittenberg, Kreis Dietfurt, Wartheland (1939–1945): Rzym, ein Dorf bei Żnin, Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wittenberg, Kreis Lauenburg, Pommern: Białogóra (Krokowa), Powiat Pucki, Woiwodschaft Pommern
 Groß Wittenberg, Kreis Deutsch Krone: heute Szydłowo (Powiat Pilski)
 Klein Wittenberg, Kreis Deutsch Krone: heute Jaraczewo (Szydłowo)

in Russland:
 Wittenberg, Kreis Labiau, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad
 Wittenberg, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Niwenskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Wittenberg, Kreis Wehlau, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

in Südafrika:
 Wittenberg (Südafrika)

in der Ukraine
 Schwabendorf in Bessarabien, heute Malojaroslawez Perschyj

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Wittenberg (Missouri), Ortschaft im Perry County
 Wittenberg (Wisconsin), Ortschaft im Shawano County
 Wittenberg (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

Wittenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Wittenberg (1728–1807), deutscher Publizist, Kritiker und Übersetzer
 Alexander Israel Wittenberg (1926–1965), Schweizer Mathematikdidaktiker
 Alexandra Grund-Wittenberg (* 1971), deutsche evangelische Theologin
 Alfred Wittenberg (1880–1952), deutscher Geiger, Pianist und Hochschullehrer
 Arvid Wittenberg (1606–1657), schwedischer Heerführer
 Bogislav Tauentzien von Wittenberg (1789–1854), preußischer Generalmajor
 Eduard Alfred Lehmann-Wittenberg (1889–1952), deutscher Kunstmaler
 Henry Wittenberg (1918–2010), US-amerikanischer Ringer
 Ilse Wittenberg (* 1925) deutsche Politikerin (SPD), ehem. Bürgermeisterin von Hildesheim
 Jitzchak Wittenberg (1907–1943), litauischer Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besatzung
 Käthe Wittenberg (1891–1938), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Martin Wittenberg (1911–2001), deutscher Pfarrer
 Otto Wittenberg (1834–1918), deutscher Landschaftsgärtner, Gartendirektor (Stadt Leipzig)
 Reinhard Wittenberg (* 1945), deutscher Soziologe
 Wilfried Wittenberg (1928–2021), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wiedenberg
 Witberg
 Witberger
 Wittenberge
 Wittenbergen (Begriffsklärung)
 Wittenberger
 Wittenburg